Сборная Парагвая по футболу до 20 лет представляет Парагвай на молодёжных соревнованиях по футболу. Максимальный возраст игроков в данной команде не должен превышать 20 лет.

Парагвайская молодёжная команда девять раз принимала участие в молодёжных мировых первенствах. В 2001 году он заняла четвертое место, что является её наивысшим достижением. Также в активе сборной победа на молодёжном чемпионате Южной Америке в 1971 году и четыре выхода в финал.

Известные игроки 
Следующие игроки, выступавшие за молодежную сборную Парагвая, впоследствии сыграли 100 и более матчей за взрослую национальную команду:
 Пауло да Сильва
 Хусто Вильяр
 Роке Санта Крус

Текущий состав 
Состав сборной на молодёжном чемпионате Южной Америки 2015.

Достижения 
 Чемпионат Южной Америки (до 20):
 Чемпионы (1): 1971
 Финалисты (4): 1964, 1967, 1985, 2009
 Бронзовые призеры (6): 1974, 1977, 1979, 1997, 2001, 2003
 Чемпионат мира (до 20):
 4-е место (1): 2001

Примечания

См. также 
 Сборная Парагвая по футболу
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд

Ссылки 
 APF Website
 Scheda sul sito della FIFA
 

Сборная Парагвая по футболу
Футбол в Парагвае
Парагвай